Па́вел Лукаш Бро́жек (; 21 апреля 1983, Кельце) — польский футболист, игравший на позиции нападающего. Выступал в сборной Польши.

Биография 
Начал карьеру в родном городе Кельце в клубе «Полония Бялогон». С 1998 года играет за «Вислу» (Краков), дебютировал в основном составе клуба в апреле 2001 года. Дважды его отдавали в аренду — в «Лодзь» и «Катовице», с 2005 года Павел стал твёрдым игроком основы «Вислы».

В сезоне 2007/08 Павел Брожек стал лучшим бомбардиром чемпионата Польши с 23 голами.

Играл за сборные Польши всех возрастов, выступал в финальных турнирах чемпионатов Европы до 16 и до 18 лет, чемпионате мира до 17 лет. Выходил в составе сборной более старшего возраста (1982 г.р.). За сборную до 21 года провёл 18 матчей и забил в них 16 голов.

В национальной сборной Польши Павел дебютировал 27 апреля 2005 года в матче против Мексики и тогда же забил первый гол. Принимал участие в финальном турнире чемпионата мира-2006.

В апреле 2008 года женился на Джоанне Боярской.

Брат-близнец Павла, Пётр, также футболист, играет за «Вислу» на позиции левого полузащитника.

Достижения 
 Чемпион Польши: 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2007/08
 Обладатель Кубка Польши: 2002/03
 Чемпион Шотландии: 2011/12
 Лучший бомбардир чемпионата Польши: 2007/08
 Чемпион Европы среди юношей до 18 лет: 2001

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Статистика игр в сборной на pzpn.pl

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Катовице»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Рекреативо»